Háj kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Háj (okres Košice-okolie)
 Háj (okres Turčianske Teplice)